Но́вгород:

Топоним

Населённые пункты 
 Великий Новгород — город в России, административный центр Новгородской области (до 1999 года — Новгород).
 Нижний Новгород — город в России, административный центр Нижегородской области и Приволжского федерального округа.
 Новгород-Северский — город в Черниговской области Украины.
 Новгород-Малый — древний город в Киевской земле, предположительно городище Заречье.
 Новгород — село в Розовском районе Запорожской области Украины.

Реки 
 Новгород — река в Шенкурском районе Архангельской области, приток реки Тарня.

Станции 
 Новгород — бывший аэропорт Великого Новгорода.
 Великий Новгород (ранее — Новгород, Новгород-на-Волхове) — железнодорожная станция в Великом Новгороде.

Прочее 
 Новгород (Новгородская земля) — территориально-государственное образование в составе древнерусского государства, а затем Русского государства, существовавшее до 1708 года.

Другое 
 (3799) Новгород — астероид.
 Б-268 «Великий Новгород» — российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка».

См. также 
 
 Новгородская республика
 Новоградский
 Новоград
 Новград
 Новогрудок